Beeraak (schip), een type binnenschip (aak) voor het vervoer van beer (mest)
Beeraak (bundel), een bundel bladmuziek
berak, een alternatieve spelling voor het Maleise woord voor ontlasting